Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale David Pate 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Yannick Noah (secondo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Tim Mayotte (campione)
 Brad Gilbert (secondo turno)

 Johan Kriek (secondo turno)
 Scott Davis (quarti di finale)
 Christo van Rensburg (secondo turno)
 David Pate (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1987